Deira puede referirse a:

 El Reino de Deira, un antiguo reino en las islas británicas;
 Ernesto Deira, un pintor argentino.
 Deira, Dubai